Падунская — топоним в России:

 Падунская — прежнее название деревни Падун (Курганская область) в Юргамышском районе Курганской области, входившей в 1900 году в состав Челябинского уезда Оренбургской губернии. В 1901 году «58 дворов 433 жителя, одна ветряная мельница».
 Станция Падунская — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области, административный центр Падунского сельского поселения.
 Падунская — станция Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Код станции: 860742.